Goderich peut désigner : 

 Goderich, une municipalité de l'Ontario au Canada
 Gare de Goderich
 Goderich, une ville du Sierra Leone
 Goderich County, en Australie